Vandiver ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Vandiver (1918–2005), US-amerikanischer Politiker
 Harry Vandiver (1882–1973), US-amerikanischer Mathematiker
 Shaun Vandiver (* 1968), US-amerikanischer Basketballspieler
 Uncle Pen Vandiver (1869–1932), US-amerikanischer Fiddler
 Willard Duncan Vandiver (1854–1932), US-amerikanischer Politiker

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Vandiver (Alabama)
 Vandiver (Georgia)
 Vandiver (Missouri)

Siehe auch:
 Vandivert
 Vandivier